Gripenberg kan syfta på:
Gripenberg (tätort) – en tätort i Tranås kommun
Gripenbergs slott – Sveriges största träslott utanför samhället Gripenberg i Tranås
Gripenberg (släkt) – en finlandssvensk släkt